Айхенцелль () — коммуна в Германии, в земле Гессен. Подчиняется административному округу Кассель. Входит в состав района Фульда. Население составляет 11 145 человек (2009). Занимает площадь 55,96 км². Официальный код — 06 6 31 006.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Гессена